Aardrijkskunde
Sint-Jacobs-Kapelle, dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen, deelgemeente van de stad Diksmuide

Bouwwerk
Jacobs Field, honkbalstadion in de Amerikaanse stad Cleveland, genoemd naar de Amerikaanse zakenman Richard E. Jacobs (1925-2009)
Molen Jacobs, voormalige windmolen in de Nederlandse plaats Milsbeek

Fictief figuur
Hecuba Jacobs, personage uit de Harry Potterboeken
Paul Jacobs, personage uit de Vlaamse soapserie Familie
Raymond Jacobs, personage uit de Vlaamse politieserie Flikken
Robin Jacobs, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
Suzanne Jacobs, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden
Wim Jacobs, personage uit de Vlaamse politieserie Zone Stad

Literatuur
Marte Jacobs, roman uit 2007 van de Nederlandse auteur Tim Krabbé

Media
Aletta Jacobs: Het hoogste streven, Nederlandse film uit 1995

Onderwijs
dr. Aletta Jacobs College, openbare school voor voortgezet onderwijs in de Nederlandse gemeente Midden-Groningen
Jacobs University Bremen, Engelstalige universiteit in Bremen, genoemd naar de miljonair Klaus Johann Jacobs (1936-2008)

Personen met de achternaam Jacobs
Adriaan Jacobs, eerste voorzitter van de Brusselse Agglomeratieraad
Aletta Jacobs, Nederlands arts en feministe
Alexander Jacobs, Brits scenarioschrijver
Ariël Jacobs, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
Bart Jacobs, Belgisch organist, klavecimbelspeler en componist
Bart Jacobs, Nederlands informaticus, wiskundige en hoogleraar
Bas Jacobs, Nederlands econoom
Bas Jacobs, Nederlands voetballer
Bert Jacobs, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Binyomin Jacobs, Nederlands opperrabbijn
Brian Jacobs, Nederlands voetballer
Charlotte Jacobs, Nederlands feministe en apotheker
Charlotte Jacobs, Belgisch atlete
Charly Jacobs, Belgisch voetballer
Danielle Van Lombeek-Jacobs, Belgisch politica
Danny Jacobs, Amerikaans (stem)acteur en komiek
David Jacobs, Brits atleet
Dieudonné Jacobs, Belgisch kunstschilder
Dirck Jacobsz., Nederlands renaissanceschilder
Dirk Jacobs, Belgisch socioloog en hoogleraar
Dirk Jacobs, Belgisch presentator
Edgar P. Jacobs, Belgisch striptekenaar
Eduard Jacobs (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
Eduard Jacobs (cabaretier), Nederlands cabaretier
Edwin Jacobs, Nederlands museumdirecteur
Elsy Jacobs, Luxemburgs wielrenster
Erik Jacobs, Belgisch politicus
Esther Jacobs, Nederlands ondernemer
Etienne Jacobs, Belgisch politicus
Eugeen Jacobs, Belgisch veldrijder
Firmin Jacobs, Belgisch apotheker en politicus
Firmin Jacobs, Belgisch notaris en politicus
Fons Jacobs, Nederlands politicus
Francis Jacobs, Brits jurist en hoogleraar
Frans Jacobs, Nederlands politicus
Georges Jacobs, Belgisch bestuurder
Gerard Jacobs, Nederlands pastoor
Gerard Jacobs, Belgisch kunstschilder
Gerard Jacobs, Nederlands schrijver en journalist
Gijs Jacobs van den Hof, Nederlands beeldhouwer en medailleur
Gillian Jacobs, Amerikaanse actrice
Glenn Jacobs, Amerikaans professioneel worstelaar en acteur, bekend onder het pseudoniem Kane
Helen Hull Jacobs, Amerikaans tennisster en schrijfster
Henri Jacobs, Belgisch architect
Jaap Jacobs, Nederlands judoka, handballer, handbaltrainer en handbalscheidsrechter
Jacob Jacobs, Belgisch kunstschilder
Jamie Jacobs, Nederlands voetballer
Jan Bernard Jacobs, Zuid-Nederlands medicus
Jan Willem Jacobs, Nederlands dichter en schrijver
Jane Jacobs, Amerikaans-Canadese publiciste en stadsactiviste
Jean-Charles Jacobs, Belgisch medicus en entomoloog
Jill Jacobs, Amerikaans persoon, echtgenote van de Amerikaanse politicus Joe Biden
Joey Jacobs, Nederlands voetballer
Johan Jacobs, Zwitsers wielrenner en veldrijder
John Jacobs, Brits golfer en golfcoach
Jos Jacobs, Belgisch wielrenner
Julius Karel Jacobs, Nederlands arts
Karin Jacobs, Belgisch actrice
Lily Jacobs, Nederlands politica
Lisa Jacobs, Nederlands violiste
Lodewijk Jacobs, Belgisch politicus
Louis Jacobs, Belgisch advocaat en politicus
Lukas Jacobs, Belgisch politicus
Marc Jacobs, Amerikaans modeontwerper
Marc Jacobs, Nederlands radiomaker en stemacteur; pseudoniem van Rob van Dam
Marc Jacobs, Nederlands schrijver en politiecommissaris
Marion Walter Jacobs, Amerikaans blueszanger, mondharmonicaspeler en gitarist, bekend onder het pseudoniem Little Walter
Marius Jacobs (1929-1983), Nederlands botanicus
Marlou Jacobs, Nederlands voetbalster
Martine Jacobs, Nederlands pastelkunstenares
Martinus Jacobs, Nederlands collaborateur en oorlogsmisdadiger
Matthijs Jacobs, Zuid-Nederlands rentmeester
Mozes Jacobs, Nederlands gymnast
Nellie Jacobs-Aarts, Nederlands politica
Niki Jacobs, Nederlands zangeres
Patrick Jacobs, Belgisch wielrenner
Paul Jacobs, Belgisch programmamaker, schrijver, radiopresentator en radioproducent
Pete Jacobs, Australisch triatleet
Peter Joannes Jacobs, Nederlands politicus
Petrus Jacobus Jacobs, Zuid-Nederlands en Belgisch politicus
Philip Jacobs, Nederlands holocaustoverlevende en Engelandvaarder
Pieter Jacobs, Belgisch wielrenner
Pim Jacobs, Nederlands jazzpianist
Rayda Jacobs, Zuid-Afrikaanse schrijfster en filmregisseur
Regilio Jacobs, Nederlands voetballer
Regina Jacobs, Amerikaans atlete
Renae Jacobs, Amerikaans stemactrice
René Jacobs, Vlaams musicus
Ringo Jacobs, Belgisch voetballer
Rob Jacobs, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Ruud Jacobs, Nederlandse contrabassist en muziekproducent
Silveria Jacobs, Sint Maartens politica
Surrey Wilfrid Laurance Jacobs, Australisch botanicus
Sven Jacobs, Belgisch museumdirecteur
Timon Jacobs, Nederlands dj en radiopresentator
Ves Jacobs, Nederlands voetballer
Victor Jacobs, Belgisch politicus
Viviane Jacobs, Belgisch politica
Werner Jacobs, Belgisch forensisch patholoog en hoogleraar
Wil Jacobs, Nederlands dirigent, pianist en trompettist
Wil Jacobs, Nederlands handballer en handbalcoach
Wim Jacobs, Belgisch veldrijder
Wim Jacobs, Nederlands voetballer

Politiek
Kabinet-Jacobs I, interim-kabinet van het land Sint Maarten (2019-2020)
Kabinet-Jacobs II, regering van Sint Maarten (sinds 2020)
Regering-Malou-Jacobs-Woeste, Belgische regering (1884)

Producten
 Jacobs Douwe Egberts, koffiemerk 
Jacobsdraaistel, een type draaistel voor treinstellen en trams, genoemd naar de Duitse spoorwegingenieur Wilhelm Jakobs (1858–1942)

Sport
GP Elsy Jacobs, Luxemburgse wielerwedstrijd voor vrouwen

Wetenschap
Gould-Jacobs-reactie, term uit de chemie

Zie ook 
 Jacob (doorverwijspagina)
 Sint-Jacobskerk (doorverwijspagina)